Pingtai Zhen (kinesiska: 平台镇) är en ort i Kina. Den ligger i provinsen Guangdong, i den södra delen av landet, omkring 190 kilometer väster om provinshuvudstaden Guangzhou. Antalet invånare är . Befolkningen består av  kvinnor och  män. Barn under 15 år utgör  %, vuxna 15-64 år  %, och äldre över 65 år  %.

Runt Pingtai Zhen är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Ducheng,  km öster om Pingtai Zhen. I omgivningarna runt Pingtai Zhen växer huvudsakligen savannskog.

Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är februari, med  mm nederbörd.

Källor 

Orter i Guangdong
WP:Projekt Kina